Kigutillit bezeichnet:
 Kigutillit (Bucht), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kigutillit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland